Уиманго 2. Сексион има више значења:

 Уиманго 2. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уиманго 2. Сексион, Ла Мона (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику